Niemcy:
 Pfaffenhof – dzielnica Dinkelsbühl
 Pfaffenhof – dzielnica Pockinga

Zobacz też:
 Pfaffenhofen